На́талія Леоні́дівна Ша́бас  (6 квітня 1969 — 19 жовтня 2003) — астрофізик Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук. Дослідник плазмових хвостів комет Галлея, Абе, Чурюмова-Герасименко, Остіна та інших.

Ім'ям Шабас Н. Л. названо астероїд 15427 Шабас.

Посилання 
 Шабас Наталія Леонідівна. Фізичні параметри плазмових хвостів комет 1Р/Галея, 67Р/Чурюмова- Герасименко, С/1970 N1(Абе), С/1982 М1(Остин): Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Астрономічна обсерваторія. - К., 2002. - 183 арк. , табл. - Бібліогр.: арк. 163-183. 

Науковці, на честь яких названо астероїд
Науковці астрономічної обсерваторії Київського університету
Українські астрофізики
Кандидати фізико-математичних наук України
Українські жінки-математики